Marco Elter – regista e sceneggiatore italiano
 Peter Elter – ex tennista tedesco
 Robert Elter – calciatore lussemburghese